

Guatemala
 Asunción Mita — município do departamento de Jutiapa

Paraguai
 Assunção — capital do país, do espanhol Asunción

Peru
 Asunción (distrito) — na região de Amazonas
 Asunción (distrito de Cajamarca)

Desambiguações de topônimos